Branchiosyllis är ett släkte av ringmaskar. Branchiosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Branchiosyllis